Antoni Kosiński (weterynarz) (1858–1923) – lekarz weterynaryjny
 Antoni Kosiński (architekt)
 Antoni Kosiński (leśnik)
 Antoni Amilkar Kosiński